Мегакл:
 Мегакл — пожизненный архонт Афин в 922—892 гг.
 Мегакл (архонт), сын Алкмеона (VII век до н. э.) — афинский архонт из рода Алкмеонидов, руководивший подавлением мятежа Килона в 640 году до н. э. и непосредственно ответственный за «килонов грех» (убийство молящих о защите).
 Мегакл (сын Алкмеона), сын Алкмеона (VI в. до н. э.), внук предыдущего, сначала враг, потом союзник Писистрата. Был женат на Агаристе, дочери тирана Сикиона Клисфена, в честь которого назвал своего сына.
 Мегакл (III) — сын Клисфена
 Мегакл (сын Гиппократа) — афинский политический деятель первой половины V века до н. э.
 Мегакл (сын Мегакла) — афинский дипломат, олимпионик 436 года до н. э.
  — наперсник эпирского царя Пирра.

Источники 
 Аристотель. Афинская полития.
 Геродот. История.

Персоналии:Древняя Греция